Sobeys Slam 2010 – curlingowy turniej kobiet zaliczany do cyklu Wielkiego Szlema, odbył się między 11 a 14 listopada 2010 w New Glasgow, Nowa Szkocja. 

W rywalizacji o główną nagrodę 12 000 dolarów kanadyjskich brało udział 24 drużyny, w tym dwie amerykańskie i jedna europejska. Turniej powrócił do rozgrywek po roku przerwy. Tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna Jennifer Jones pokonując w finale zespół Chelsea Carey.



Drużyny

Runda A

101-110

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111-118

111

112

113

114

115

116

117

118

119-122

119

120

121

122

123-124

123

124

Runda B

201-202

201

202

203-210

203

204

205

206

207

208

209

210

211-216

211

212

213

214

215

216

217-220

217

218

219

220

221-222

221

222

Runda C

301-308

301

302

303

304

305

306

307

308

309-314

309

310

311

312

313

314

315-318

315

316

317

318

Runda finałowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Linki zewnętrzne 
 
 

World Curling Tour
2010 w curlingu